Kojetitz ist der deutsche Name folgender Orte in Tschechien:

 Kojetice na Moravě (Mähren)
 Kojetice u Prahy (Prag)